O Clube Atlético Pastoril foi um clube de futebol brasileiro, da cidade mineira de Governador Valadares. Suas cores eram o verde e o branco. O mascote do Pastoril era um leão e o time era conhecido como "O Leão da Baixada", pois o seu estádio se localizava no Bairro Pastoril, também chamado de "baixada".

Disputou a Divisão de Acesso do Campeonato Mineiro de Futebol de 1969, mas não foi bem sucedido no profissionalismo.

Pastoril
Esporte de Governador Valadares